George Kennedy je lahko:
 George Kennedy (promotor športa) (1881–1921), lastnik hokejskega kluba Montreal Canadiens od 1910 do 1921
 George Kennedy (rojen 1925), ameriški igralec
 George Kennedy (poslovnež) (1799–1870), ustanovitelj mesta Georgetown, Ontario, Kanada
 George Kennedy (nogometaš) (rojen 1919), avstralski igralec avstralskega nogometa
 George Kennedy (rančar) was a member of the Utah State Legislature in the early 20th century
 George A. Kennedy (rojen 1928), ameriški klasični učenjak
 George A. Kennedy (sinolog) (1901–1960), ameriški univerzitetni profesor, profesor kitajščine na Univerzi Yale od 1938 do 1960
 George Kennedy (1927-2003), kanadski politik